Potschapy (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Potschapy (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Potschapy (Ljuboml)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Potschapy (Ratne)